Мотта — фамилия.

Известные носители:
 Мотта, Джузеппе (1871—1940) — швейцарский политик, президент.
 Мотта, Дик (род. 1931) — американский баскетбольный тренер.
 Мотта, Кассиу (род. 1960) — бразильский профессиональный теннисист, специализировавшийся на игре в парах.
 Мотта, Марко (род. 1986) — итальянский футболист, защитник итальянского клуба «Ювентус».
 Мотта, Марко Аурелио — бразильский волейбольный тренер.
 Мотта, Тиагу (род. 1982) — бразильский футболист.

См. также 
 Мота (значения)
 Мотта-де-Конти — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Верчелли.